Cent pode ter vários significados:
Cent (música), uma medida logarítmica para medir o tamanho dos intervalos
Cent (medida), uma unidade de medida de terra, utilizada na Índia
Cent, o mesmo que centavo, uma subdivisão centesimal de várias unidades de moedas.

Desambiguação